Izpura  (en francès i oficialment Ispoure), és un municipi de la Baixa Navarra, un dels set territoris del País Basc, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes d'Ortzaize al nord, Jatsu al nord-est, Donazaharre a l'est, Azkarate a l'oest, i Donibane Garazi i Uharte Garazi al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de la Baixa Navarra